Testimonium (v. lat. testimonium: Zeugnis) steht für

 Testimonium (Philologie), in der Fachsprache der Philologie das Überlieferungszeugnis eines Textes, insbesondere dessen sekundäre Bezeugung durch ein Zitat
 Großes Testimonium der katholisch-apostolische Gemeinden
 ein Werk der US-Komponistin Anne McGinty (1986), siehe Anne McGinty#Werke
 Testimonium Flavianum des antiken jüdischen Historikers Flavius Josephus über Jesus von Nazaret
 Testimonium Scheme, eine Vereinigung von Literaten und Musikern, siehe Recha Freier#Leben
 Testimonium, ein Album des Musikprojektes Lacrimosa aus dem Jahr 2017.

Siehe auch:
Testimonial (Begriff aus der Werbung)